Стрелиха — название нескольких населённых пунктов:
 Стрелиха — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Стрелиха — деревня в Кесовогорском районе Тверской области.